Order Bohdana Chmielnickiego (Związek Radziecki)
 Order Bohdana Chmielnickiego (Ukraina)